El Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL) fue un grupo secesionista que promovía el concepto de la independencia del departamento de Santa Cruz que forma parte del oriente boliviano, formando así la República de Santa Cruz.

Sus actividades se limitan a redes sociales, sin tener verdadera presencia en grupos políticos reales.

Orígenes 
Dentro de los conflictos en Bolivia que se pueden mencionar está el levantamiento federalista de Andrés Ibáñez, fusilado en 1877 y la lucha por las regalías petroleras en la década de 1950. Sin embargo el surgimiento a partir de los años 1990 y finales del siglo XX de líderes indígenas aimaras, como Felipe Quispe Huanca ("El Mallku"), movimientos indígenas radicales como los "Ponchos Rojos" y el Ejército Guerrillero Túpac Katari, el derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la crisis de gobernabilidad, la crisis económica, provocó una reacción más intensa por parte de algunas elites regionales, comités cívicos (institución elitista).

Directrices 
Las principales banderas del MNCL fueron los de su pretendida diferencia cultural, la supuesta cultura oficial del estado boliviano (que sólo representaría a la parte andina de Bolivia) y la tesis del Colonialismo Interno.

También rechazan "la cultura de la hoja de coca" (uso tradicional de la hoja de coca), debido a que es un componente principal de la cocaína, y a la que califican de Tradición Delincuencial, mientras que para las culturas Aimara y Quechua, la hoja de coca es un elemento sagrado e importante para sus ritos religiosos.

Véase también 
 Crisis política en Bolivia de 2008

Referencias

Enlaces externos 
 https://nacioncamba.org/nuestro-derecho-a-la-libre-determinacion/ 

Movimientos políticos de Bolivia
Cultura camba
Historia del departamento de Santa Cruz
Movimientos secesionistas en América del Sur
Movimientos independentistas
Camba
Movimientos nacionalistas del siglo XX
Movimientos nacionalistas del siglo XXI